On a Mission – album muzyczny Katy B
 „On a Mission” – singel Gabrielli Cilmi